

Persone 
 Hitomi – cantante e attrice giapponese
 Hitomi – doppiatrice giapponese

Personaggi immaginari 
 Hitomi – personaggio del manga Code: Breaker
 Hitomi – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive

Altro 
 Hitomi – nome proprio di persona giapponese
 Hitomi – satellite per l'astronomia